Schmalwieser ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Schmalwieser (1905–1942), österreichischer Musiker und Konzertmeister
 Peter Schmalwieser (1703–1757), oberösterreichischer Geheimprotestant und Exulant

Siehe auch:

Schmalwiesen
Schmalwieser (Familienname)